Budden ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Budden (* 1980), US-amerikanischer Rapper
 John Budden (1566–1620), englischer Jurist und Hochschullehrer
 Jonas Budden (1782–1853), Bürgermeister in Offenbach am Main
 Julian Budden (1924–2007), britischer Musikwissenschaftler, Kritiker und Produzent

Siehe auch:

 Budd, Buddel